Högstrand är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Kerstin Högstrand - konstnär
 Olle Högstrand - författare

Se även
Högstrand (naturreservat)

Svenska efternamn